Круп может означать:

 Круп — детский респираторный синдром.
 Круп — задняя часть туловища животного.

См. также  
 Крупп
 Кроп
 Кропп
 Крупа (значения)